El término Lillie puede referirse a: 
 Lillie, serial británica de televisión, emitido por primera vez en 1978;
 Lillie, serie británica de televisión, emitida por primera vez en 2007;
 Lilies, película canadiense de 1996;
 Lillie (Luisiana), división administrativa de EE. UU.;
 Lillie Bridge Grounds

Apellido 
Lillie, apellido;

''Personajes con el apellido "Lillie"
 Axel Lillie (1603–1662), político sueco;
 Beatrice Lillie (1894–1989), actriz cómica canadiense;
 Denis Gascoigne Lillie (1888−1963), biólogo;
 Frank Rattray Lillie (1870–1947), zoólogo y embriólogo estadounidense;
 Joseph Christian Lillie (1760−1827), arquitecto danés;
 etc.